Ligue 1 2003/2004 var den 66:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2003/2004
Fotbollssäsongen 2003/2004
2003 i Frankrike
2003 i Monaco
2004 i Frankrike
2004 i Monaco